Martos ist der Familienname folgender Personen:

 Borys Martos (1879–1977), ukrainischer Politiker und Ökonom
 Flóra Martos (1897–1938), ungarische Chemikerin, Kommunistin und Leiterin der Ungarischen Roten Hilfe
 Iwan Petrowitsch Martos (1754–1835), russischer Bildhauer
 Levente Balázs Martos (* 1973), ungarischer römisch-katholischer Geistlicher, Neutestamentler und Weihbischof in Esztergom-Budapest
 Sebastián Martos (* 1989), spanischer Hindernisläufer
 Sergio Martos Gornés (* 1994), spanischer Tennisspieler
 Walter Martos (* 1957), peruanischer Politiker

Martos bezeichnet

 Martos (Spanien), eine Stadt in der spanischen Provinz Jaén
 Martos (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

MARTOS steht als Abkürzung für:

 Multi Access Real Time Operating System, siehe Basic Combined Programming Language

Abkürzung